Elitserien i ishockey 1989/1990 spelades 24 september 1989 till 25 februari 1990 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Färjestads BK vann grundserien och fortsättningsserien, men Djurgårdens IF blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1990

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
1 mars 1990: Djurgårdens IF-Västerås IK 2-1
1 mars 1990: Färjestads BK-AIK 3-4
1 mars 1990: Luleå HF-Leksands IF 4-3
1 mars 1990: Brynäs IF-Södertälje SK 8-4
4 mars 1990: Västerås IK-Djurgårdens IF 3-7 (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
4 mars 1990: AIK-Färjestads BK 1-4
4 mars 1990: Leksands IF-Luleå HF 8-1
4 mars 1990: Södertälje SK-Brynäs IF 3-5 (Brynäs IF vidare med 2-0 i matcher)
6 mars 1990: Färjestads BK-AIK 6-2 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)
6 mars 1990: Luleå HF-Leksands IF 3-2 (Luleå HF vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
8 mars 1990: Djurgårdens IF-Luleå HF 4-2
8 mars 1990: Färjestads BK-Brynäs IF 5-3
11 mars 1990: Luleå HF-Djurgårdens IF 2-7 (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
11 mars 1990: Brynäs IF-Färjestads BK 4-3
13 mars 1990: Färjestads BK-Brynäs IF 7-1 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
15 mars 1990: Färjestads BK-Djurgårdens IF 4-5 sudden death
18 mars 1990: Djurgårdens IF-Färjestads BK 4-5 sudden death
20 mars 1990: Färjestads BK-Djurgårdens IF 2-3 sudden death
22 mars 1990: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-2 (Djurgårdens IF svenska mästare med 3-1 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1989/90
 SM-finaler 1990 i SVT:s öppna arkiv 

Sport i Sverige 1989
Sport i Sverige 1990
Ishockeysäsongen 1989/1990
1989/1990